Алексей Яковлевич О́чкин (род. , Лыткино — , Москва) — советский кинорежиссёр и писатель.

Биография 
Родился 1 июля 1922 года в селе Лыткино (ныне , Смоленская область). В 1941 году добровольно ушёл на фронт. Начал войну на Дону, участвовал в Сталинградской битве, где возглавлял группу «57 бессмертных», был тяжело ранен. Участвовал в штурме Берлина и освобождении Праги. Получил четыре тяжёлых и четыре лёгких ранения.
Член ВКП(б) с 1944 года. После войны работал на заводе, окончил среднюю школу рабочей молодежи и ВГИК. Участвовал в создании фильма «Сорок первый». Написал несколько книг о войне: «Иван — я, Федоровы — мы», «Четырнадцатилетний истребитель». Член СП СССР.

Умер 16 февраля 2003 года. Похоронен на Миусском кладбище (участок № 2).

Фильмография 
  — Мы из Семиречья
  — Девушка Тянь-Шаня
  — Гонки без финиша

Награды 
 орден Красного Знамени (31.12.1942).
 орден Красной Звезды (17.8.1943).
 орден Отечественной войны II степени (1.6.1945).
 орден Отечественной войны I степени (6.11.1985).
 медаль «За отвагу» (11.6.1943)

Примечания 

Члены КПСС
Выпускники ВГИКа
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены Союза писателей СССР
Писатели-соцреалисты
Похороненные на Миусском кладбище